Hymna Rwandy je píseň Rwanda Nziza (). Byla přijata v roce 2002 kdy nahradila píseň Rwanda Rwacu, která byla hymnou od roku 1962.

Oficiální text

Odkazy

Související články 
 Rwandská vlajka
 Státní znak Rwandy

Externí odkazy 
 

Rwanda
Hymna